Elroy Jetson, por su nombre en inglés, también llamado Cometín Sónico en español, es uno de los personajes de la famosa caricatura de William Hanna y Joseph Barbera The Jetsons o Los Supersónicos. Cometín Sónico es el nombre de traducción al español, personaje cuya inocencia, amistad e ingenio formaba parte de la ética impuesta en las caricaturas de Hanna-Barbera. 

Elroy Jetson tiene seis años y medio (auto-reportados en el primer episodio) y es el más joven de los dos niños en la familia Jetson. Es muy inteligente y un experto en todas las ciencias del espacio. Elroy asiste a la Little Dipper, una escuela donde estudia historia del espacio, astrofísica y geometría de las estrellas. Es un niño educado y de buen comportamiento.

Series y personajes de Hanna-Barbera
Personajes de Jetsons
Niños ficticios
Estudiantes ficticios